Саузе () может означать:

 Саузе-ди-Чезана — коммуна в Италии,  в регионе Пьемонт, в провинции Турин
 Саузе-д’Ульс — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин